Yanjin kan syfta på:

Yanjin, Xinxiang – ett härad i Henan-provinsen i Kina
Yanjin, Zhaotong – ett härad i Yunnan-provinsen i Kina

WP:Projekt Kina